Цей список включає призерів Олімпійських ігор з легкої атлетики в дисциплінах за участі чоловіків, які на сьогодні входять до олімпійської програми легкоатлетичних змагань, за всі роки їх проведення.

Бігові дисципліни

100 метрів

200 метрів

400 метрів

800 метрів

1500 метрів

5000 метрів

10000 метрів

110 метрів з бар'єрами

400 метрів з бар'єрами

3000 метрів з перешкодами

4×100 метрів

4×400 метрів

4×400 метрів (змішана)

Марафон

Спортивна ходьба

Ходьба 20 кілометрів

Стрибки

Стрибки у висоту

Стрибки з жердиною

Стрибки у довжину

Потрійний стрибок

Метання

Штовхання ядра

Метання диска

Метання молота

Метання списа

Багатоборство

Десятиборство

Див. також 

 Список призерів Олімпійських ігор з легкої атлетики (колишні дисципліни, чоловіки)
 Список призерів Олімпійських ігор з легкої атлетики (жінки)
 Легка атлетика на Олімпійських іграх

Джерела 

 Сторінка легкоатлетичних змагань  на сайті Міжнародного олімпійського комітету 
 Сторінка Олімпійських ігор на сайті Світової легкої атлетики  
 Статистика олімпійських легкоатлетичних змагань  на сайті  
 

Призери